

Pessoas
William Turner Thiselton Dyer

Localidades

Dyer (Arkansas)
Dyer (Indiana)
Dyer (Tennessee)
Dyer (Nevada)

Desambiguação